Scoring steht für:

 Scoring (Baseball), ein detaillierter Spielbericht
 Scoring (Medizin), Klassifizierungssysteme in der Medizin
 Geoscoring ist ein spezielles Scoring-Verfahren, bei dem mathematisch-statistische Analysen auf Basis von Daten raumbezogene Vorhersagen für einen Standort oder ein Gebiet trifft
 Kreditscoring, zur Bonitätseinschätzung für die Kreditvergabe
 Scoring (BDSG neu), Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit dieser Person
 Scoring (Marketing), Berechnung eines Vorhersagewertes von Kunden und/oder Neukunden mittels statistischer Modelle
 Social Scoring, siehe Sozialkredit-System (VR China)
 Abrechnungsmodus beim Bridge, siehe Bridge (Kartenspiel) #Abrechnung (Scoring)

Siehe auch:
 Score
 The Score